Ochsenblut bezeichnet

 einen Farbanstrich, siehe Ochsenblut
 ein Getränk, siehe Ochsenblut (Getränk)